

Geografia

Niemcy 
 Wartburg – powiat w kraju związkowym Turyngia

Stany Zjednoczone 
 Wartburg – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Morgan

Inne 
 Wartburg – samochód osobowy produkowany w Eisenach
 Wartburg – zamek koło Eisenach, miejsce ukrywania się Lutra

Zobacz też 
 Warburg
 Wartberg